Mi-6 steht für:

 Military Intelligence, Section 6, siehe Secret Intelligence Service
 Mil Mi-6, ein sowjetischer Transporthubschrauber